Sietuń – komputer rosyjski (radziecki)
 Sietuń – rzeka w Rosji, górny dopływ rzeki Moskwy
 Sietuń – rzeka w Rosji, dolny dopływ rzeki Moskwy